Bruso ima više značenja:
 Bruso, Piacenza
 Bruso, Verona